Кубок мира по хоккею с мячом 2013 — 40-й турнир по хоккею с мячом, который прошёл 10—13 октября 2013 года, в шведском городе Сандвикене (также два матча прошло в Юсдале и один в Эдсбюне). Впервые в сорокалетней истории соревнований в полуфиналах сыграли четыре российские (советские) команды — и ни одной скандинавской.

Участники турнира 
В турнире принимали участие 17 команд: 9 из Швеции, 7 из России и 1 из Норвегии. Команды были разбиты на четыре группы. Игры проводились в формате: 2 тайма по 30 минут.

Групповой турнир

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Матчи по итогам группового раунда

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок мира по хоккею с мячом
2013 год в хоккее с мячом